Сезон 2021 года стал третьим сезоном в истории чемпионата Формула-3, созданного в результате решения Международной автомобильной федерации об объединении GP3 и Чемпионата Европы Формулы-3. Является чемпионатом по кольцевым автогонкам среди болидов с открытыми колёсами. Чемпионат предоставляет гонки поддержки для этапов Формулы-1 сезона 2021. Все участники чемпионата выступают на болидах Dallara F3 2019.

Норвежец Деннис Хаугер из команды Prema Racing досрочно завоевал чемпионский титул за две гонки до конца сезона. Команда Trident завоевала титул в командном зачёте.

Команды и гонщики 
Команды имеют право выставить на гонку по три болида.

Календарь 
Предварительная версия календаря была представлена в ноябре 2020 года. Каждый из этапов состоит из трёх гонок, дистанция которых равняется примерно 100 километрам, а пит-стоп не обязателен.

Изменения в календаре 
Вследствие мер по сокращению расходов из-за пандемии COVID-19, чемпионаты ФИА Формула-2 и Формула-3 представили новые форматы уик-эндов. С сезона 2021 года Формула-2 и Формула-3 будут иметь разные календари, и только лишь гонки одного из двух чемпионатов будут проводиться в течение уик-энда. Уменьшится количество этапов, однако теперь за уик-энд будут проводиться три гонки вместо двух.

Изменения в календаре по ходу сезона 
 Этап на Поль Рикаре перенесён с 26-27 июня на 19-20 июня в связи переносом Гран-при Франции.
 Планировавшийся этап в Остине 23-24 октября отменён. Вместе него финал сезона пройдёт в Сочи 25-26 сентября.

Изменения в регламенте

Спортивные 
 Новый формат уик-энда. В субботу будут проводиться две гонки, в воскресенье — одна. Формат квалификации останется неизменным и будет определять стартовую решётку воскресной гонки. В дополнение, стартовая решётка субботних гонок будет реверсивной. Гонщики, занявшие первые 12 мест в квалификации, стартуют в обратном порядке в первой гонке. Гонщики, занявшие первые 12 мест на финише первой субботней гонки, стартуют в обратном порядке во второй субботней гонке. Вследствие добавления третьей гонки, гонщики получат дополнительный комплект шин.

Результаты

Положение в чемпионате

Система начисления очков 
Очки в воскресной гонке

Очки в субботних гонках

Личный зачёт 

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

Командный зачёт 

† — Пилоты не финишировали в гонке, но были классифицированы как завершившие более 90 % её дистанции.

См. также 
 Формула-1 в сезоне 2021
 Формула-2 в сезоне 2021
 
 Региональный европейский чемпионат Формулы в сезоне 2021

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

ФИА Формула-3
2021 год в автоспорте
Сезоны формульных гонок
Сезоны основного чемпионата ФИА Формула-3
Гонки поддержки Формулы-1
Формула 3 в сезоне 2021